MWX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moss Town Exuma Intl (Bahamas)